Slovo Time (anglicky: čas) může znamenat:
 Time – americký časopis,
 Time (píseň, Freddie Mercury) – píseň zpěváka Freddieho Mercuryho
 Time Waits for No One – alternativní verze písně Time (píseň, Freddie Mercury)
 Time Waits for No One (píseň, Rolling Stones) – píseň skupiny Rolling Stones
 Time (muzikál) – muzikál z roku 1986
 Time (album, David Clark) – album Davida Clarka
 Time (Pink Floyd) – skladba od skupiny Pink Floyd, z alba The Dark Side of the Moon,
 Time (film, 2006) – film z roku 2006,
 Time (film, 2007) – film z roku 2007,
 Time (skupina) – jugoslávská rocková skupina,
 Time (album, Time) – její album;
 TIME (protokol),
 Time (album, Steve Howe) – album Stevea Howea z roku 2011.
 Time (album, Rod Stewart) – album Roda Stewarta z roku 2013

Externí odkazy